Слова и вещи:

 Школа «Слова и вещи» — направление в немецкой лингвистике
 Метод слов и вещей:
 Метод слов и вещей — метод в лингвистической компаративистике
 Метод слов и вещей — метод в этнографии
  — книга Мишеля Фуко